Больша́я Кузьми́нка — село Липецкого района Липецкой области. Центр и единственный населённый пункт Большекузьминского сельсовета. Расположена на правом берегу реки Воронежа при впадении в неё реки Кузьминки.

Прежде селение называлось просто Кузьми́нкой (сегодня Малой Кузьминки нет, но есть Кузьминские Отвержки). Упоминается в документах 1627—1628 годов как вотчинное владение князя А. Н. Трубецкого. Видимо, селение появилось в начале XVII века.

В 1703—1706 годах близ села построен якорный завод, при котором имелась оружейно-сборочная мастерская.

По северной границе Большой Кузьминки проходит нефтепровод «Дружба».

Население

Примечания 

Населённые пункты Липецкого района